43-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1980 по апрель 1981 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе. 6 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом очков, набранных на предварительном этапе. Оставшаяся шестёрка команд по такой же системе разыграла места с 7-го по 12-е. Худшая команда покидает высшую лигу. Команда, занявшая 11-е место, проводит переходные матчи со 2-й командой 1-й лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап (за 1—6 места) 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Финальный этап (за 7—12 места) 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

«Кировец» покидает высшую лигу. Его меняет победитель турнира 1-й лиги запорожская «Орбита».

Переходные матчи 
В переходных матчах рижская «Аврора» победила алма-атинский АДК (3:0, 3:0) и получила путёвку в высшую лигу.

1-я лига  
 1. «Орбита» Запорожье
 2. «Аврора» Рига
 3. «Метрострой» Москва
 4. «Спартак» Омск
 5. «Виброприбор» Кишинёв
 6. БЗБК Баку
 7. «Политехник» Челябинск
 8. «Экран» Ленинград
 9. «Эхитуструст» Таллин
 10. «Темп» Ижевск
 11. МЗУППИ Могилёв
 12. «Буревестник» Тбилиси
 13. «Буревестник» Фрунзе
 14. «Динамо» Каунас
 15. «Спартак» Ереван
 16. «Таджикистан» Душанбе

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Андреюк, Елена Ахаминова, Елена Волкова, Светлана Кунышева (Никишина), Лидия Логинова, Ирина Макогонова, Надежда Орлова, Надежда Радзевич, Наталья Разумова, И.Рыбкина, Ольга Соловова, Ольга Шардакова. Тренер — Николай Карполь.

 «Динамо» (Москва): Лариса Андронова, Людмила Базюк, Л.Васько, Любовь Иванова, Марина Колосова (Слепнёва), Ирина Маслова, Нина Мурадян, Р.Пронцан, Бригита Ращевская, Н.Сухарева, Надежда Федотова, С.Шаповаленко. Тренер — Галина Волкова.

 «Сокол» (Киев): В.Воронкова, Т.Дыма, Н.Ищенко, И.Калганова, Г.Косенко, С.Криворучко, В.Лялюк, Анна Мазур (Ростова), И.Музычко, Лилия Осадчая, И.Тищенко, В.Шмонда. Тренер — Владимир Иванов.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1981 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1981 году
1980 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1980 году